hrabstwo Chautauqua (ang. Chautauqua County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Chautauqua (ang. Chautauqua County) w USA, w stanie Nowy Jork